Lewi Izaak z Berdyczowa (ur. 1740 w Hoszakowie, zm. 1810 w Berdyczowie) – cadyk działający na obszarze I Rzeczypospolitej i Rosji, przywódca chasydyzmu. Urodził się w rodzinie z tradycjami rabinackimi. Był uczniem magida Dow-Bera z Międzyrzeca. Lewi Izaak został rabinem w Ryczywole. W 1772 (lub 1770) roku Lewi Izaak osiadł w Żelechowie, czyniąc z tego miasta ważny ośrodek chasydyzmu. Z powodu konfliktu z misnagdami zmuszony został opuścić miasto. W 1780 roku zostaje rabinem w Pińsku. Ostatnie 25 lat życia spędził w Berdyczowie, gdzie osiągnął największą sławę.

Lewi Izaak był autorem m.in. Keduszat Lewi (Świętość Lewiego).

Przypisy 

Polscy cadykowie chasydzcy
Rabini Pińska
Rabini Ryczywołu
Rabini Żelechowa
Ludzie związani z Berdyczowem
Urodzeni w 1740
Zmarli w 1810